Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Katajew – rosyjski pisarz
 Jewgienij Katajew – radziecki polityk
 Jewgienij Pietrow (wł. Jewgienij Katajew) – radziecki pisarz i publicysta
 Nurżan Katajew – kazachski zapaśnik
 Walentin Katajew – rosyjski pisarz, dramaturg i scenarzysta
 Władimir Katajew – radziecki hokeista i trener hokejowy